A categoria Portugal Colónias - Horta inclui todas as emissões próprias de Horta como território de Portugal, durante um curto período da Monarquia, de 1892 a 1898.

Portugal Colónias - Horta 
1892
 Horta - D. Carlos I (1892)

1897
 Horta - D. Carlos I (1897)

1898
 Horta - D. Carlos I, Novas Cores e Valores
|}

Ver também
 Filatelia
 Selos de Portugal

 
Colonias Horta